MQ steht für:

 American Eagle Airlines, als IATA-Code
 die amerikanischen Drohnen MQ-1 Predator und MQ-9 Reaper
 Macquarie University, australische Universität in Sydney
 Marinequadrat, von der deutschen Kriegsmarine genutzte Positionsangabe
 Marquardt-Gruppe, deutsches Unternehmen
 Martinique, als Landescode nach ISO 3166
Media Queries (Bestandteil von CSS). eine Möglichkeit, Eigenschaften des Ausgabegerätes von Webseiten wie Breite, Höhe, Auflösung abzufragen
 Message Queuing, Kommunikationsprotokoll im Bereich verteilter Systeme
 Mittlerer Abfluss, siehe Abfluss#Abflusskenngrößen
 MuseumsQuartier, Kulturareal in Wien
 Kfz-Kennzeichen, Deutschland: Saalekreis (Merseburg-Querfurt)

mq steht für:

 .mq, Top-Level-Domain von Martinique

MQ